Mužská čtyřhra Sofia Open 2021 probíhala v na přelomu září a října 2021. Do deblové soutěže sofijského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu Armeec arény nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl britská pár Jamie Murray a Neal Skupski. jehož členové dali přednost souběžně hranému turnaji v San Diegu.

Vítězem se stal nenasazený pár Britů Jonny O'Mara a Ken Skupski, který ve finále přehrál rakouské turnajové trojky Olivera Maracha a Philippa Oswalda po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali první společnou trofej. O'Mara vybojoval třetí deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Skupského to bylo sedmé takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Henri Kontinen /  Ben McLachlan (1. kolo) 
  Tomislav Brkić /  Nikola Ćaćić (čtvrtfinále)
  Oliver Marach /  Philipp Oswald (finále)
  Luke Saville /  John-Patrick Smith (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Sofia Open
ATP Tour 2021